Vitosha kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Vitosja (park), Pernik, 
 Vitosja (berg), Oblast Sofija grad, 
 rajon Vitosja, distrikt, Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar